Lista de filmes portugueses estreados na década de 2010.

Longas-metragens

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 

Listas de cinema de Portugal
Década de 2010 no cinema